Hämer ist der Familienname folgender Personen:

 Hardt-Waltherr Hämer (1922–2012), deutscher Architekt
 Sebastian Hämer (* 1979), deutscher Sänger
 Therese Hämer (* 1962), deutsche Schauspielerin
 Walter Hämer (1899–1974), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Hemer
 Hamer